Braunsfeld ist der Name folgender Ortschaften:

 Braunsfeld (Köln), ein Stadtteil von Köln in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Kalina (ehemals Braunsfeld im Landkreis Gnesen, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Polen; siehe Gniezno (Landgemeinde)